Bachmühle ist eine Mühle, die von einem Bach betrieben wird, im Gegensatz zur Flussmühle.

Bachmühle ist der Name von Ortsteilen:

in Baden-Württemberg:
 Bachmühle (Lauda-Königshofen), Wohnplatz auf der Gemarkung des Lauda-Königshofener Stadtteils Königshofen, Main-Tauber-Kreis
 Bachmühle (Mulfingen), Wohnplatz in der zentralen Gemeindeteilgemarkung von Mulfingen im Hohenlohekreis, Baden-Württemberg 

in Bayern:
 Bachmühle (Burgthann), Gemeinde Burgthann, Landkreis Nürnberger Land
 Bachmühle (Hemau), Stadt Hemau, Landkreis Regensburg
 Bachmühle (Lichtenau), Markt Lichtenau, Landkreis Ansbach
 Bachmühle (Mainburg), Stadt Mainburg, Landkreis Kelheim
 Bachmühle (Soyen), Gemeinde Soyen, Landkreis Rosenheim
 Bachmühle (Veitsbronn), Gemeinde Veitsbronn, Landkreis Fürth
 Bachmühle (Velden), Markt Velden, Landkreis Landshut

in Nordrhein-Westfalen:
 Bachmühle (Windeck), Gemeinde Windeck, Rhein-Sieg-Kreis

in Österreich:
 Bachmühle (Gemeinde Sankt Peter), Ortsteil von Sankt Peter am Ottersbach, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark

Bachmühle ist auch der Name von:
 Bachmühle (Unterriexingen), ehemalige Wassermühle in Unterriexingen, Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg